A 2010. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi műlesiklás versenyszámát február 27-én rendezték Whistlerben. Az eredetileg tervezett rajthelyhez képest a szervezők a női műlesiklás rajthelyéhez, 20 méterrel lejjebb hozták a rajtot. Az első futamban több, mint 40 kieső volt, az első 30 indulóból tíz versenyző. A versenyt az olasz Giuliano Razzoli nyerte meg. A Magyarországot képviselő Bene Márton az első futamban nem ért célba, helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források

További információk 
 

Alpesisí a 2010. évi téli olimpiai játékokon